Antila ist der Familienname folgender Personen:
 Erkki Antila (* 1954), finnischer Biathlet
 Timo Antila (* 1980), finnischer Biathlet

Antila ist der Name einer polnischen Werft und der dort gebauten Bootstypen

Siehe auch:
 Antilla
 Antlia